Stalingrad kan syfta på:

 Stalingrad – namnet på en stad vid floden Volga i Ryssland i Sovjetunionen 1925–1961, se Volgograd
 Slaget vid Stalingrad – ett slag under andra världskriget mellan tyska och sovjetiska styrkor 1942–1943.
 Stalingrad (film) – en film om Slaget vid Stalingrad
 Stalingrad (musikalbum) – den tyska gruppen Accepts sextonde studioalbum
 Stalingrad (bok) – en bok av Antony Beevor från år 2000
 Stalingrad-klass – en fartygsklass av projekterade slagkryssare
 2250 Stalingrad – en asteroid